Cymopterus macrorhizus är en flockblommig växtart som beskrevs av Samuel Botsford Buckley. Cymopterus macrorhizus ingår i släktet Cymopterus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
macrorhizus